In dieser Liste werden Orten im aktuellen oder historischen sorbischen Siedlungsgebiet sowie einigen größeren Orten außerhalb des Gebiets die obersorbischen und deutschen Bezeichnungen zugeordnet. Die Liste lässt sich nach einzelnen Merkmalen sortieren.

Alle Orte, die sich außerhalb des heutigen sorbischen Siedlungsgebietes befinden, werden kursiv dargestellt.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Liste der niedersorbischen Bezeichnungen
 Liste der abgebrochenen Orte im Lausitzer Kohlerevier
 Liste der Listen deutschsprachiger Bezeichnungen nicht deutschsprachiger Orte

Weblink 
 Sorbische Online-Karte (sorb., dt.)

Obersorbisch
Sorbische Sprache